Billy Hughes (1862–1952) ausztrál politikus, miniszterelnök (1915–1923)
 Billy Hughes (1918–1981) válogatott walesi labdarúgó
 Billy Hughes (1948–2019) válogatott skót labdarúgó